Aardrijkskunde
 Andres (Pas-de-Calais), een gemeente in het Frans departement Pas-de-Calais

Muziek
 Dries Holten, de mannelijke helft van het duo Sandra en Andres

Personen met de achternaam Andres
 Brandi Andres (1973), Amerikaanse actrice
 Carlos Pellicer Andrés (1971), Spaanse componist
 Emil Andres (1911 - 1999), Amerikaanse autocoureur
 Erich Andres (1905 - 1992) , Duitse fotojournalist
 Johann Baptist Andres (1768 - 1823), Duits historicus, katholiek theoloog, filosoof en kerkjurist
 Santiago Santos Andrés (1984), Spaanse profvoetballer
 Stefan Andres (1906 -1970), Duits schrijver

Personen met de voornaam Andres
 Andres Vercoutere (1998), Vlaams (stem-)acteur

Voornaam
 Andres, een jongensnaam